Otto von Bremen ist der Name folgender Personen:

 Otto von Bremen (Propst), Dompropst von Bremen 
 Otto I. (Bremen) († 1348), Erzbischof von Bremen
 Otto II. (Bremen) (auch Otto von Verden; um 1364–1406), Bischof von Verden und Erzbischof von Bremen